Hugues François Verchère de Reffye – politico francese
Jean-Baptiste Verchère de Reffye – militare francese